

Patronyme 

 Célestin Bergh (1791-1861), homme politique belge ;
 Ferdie Bergh (1906 - 1973), joueur de rugby à XV sud-africain ;
 François Bergh (1821-1905), homme politique belge ; 
 Gillis Gillisz. de Bergh (environ 1600-1669), peintre de Delft du siècle d'or néerlandais ; 
 Gunnar Bergh (1909-1986),  athlète suédois ;
 Harry van den Bergh (1942-2020), homme politique néerlandais ;
 Ilja Bergh (1927-2015), compositeur et pianiste danois ;
 Richard Bergh (1858 - 1919), peintre suédois ;
 Rudolph Bergh (1824 - 1909), médecin et zoologiste danois ;
 Sverre Bergh (1915-1980), compositeur et organiste norvégien.

Toponyme 
 Bergh, ancienne commune néerlandaise de la province de Gueldre.
 Bergh, une seigneurie du comté de Zutphen, aux Pays-Bas.
Homonymie de patronyme